Ямской сельский округ

Московская область 

 Ямской сельский округ Домодедовского района (1994—2006)
 Ямской сельский округ Можайского района (1994—2006)